Mehrere Brückenbauwerke die aus sieben und mehr Bögen bestehen werden als Siebenbogenbrücke bezeichnet:

 Siebenbogenbrücke (Fürth): Eisenbahnbrücke über die Rednitz bei Fürth in Bayern
 Siebenbogenbrücke (Witten): Eisenbahnbrücke über die Ruhr bei Witten in Nordrhein-Westfalen